Ц. К. Руська гімназія ім. Франца-Йосифа в Тернополі (будівля втрачена)
 Перша тернопільська гімназія (будівля втрачена)
 Друга тернопільська гімназія (нині в її приміщенні діє Тернопільська загальноосвітня школа № 4)

Див. також 
 Третя тернопільська гімназія (нині в її приміщенні діє Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка)